Naveen – variante del nome proprio di persona indiano Navin
 Ampasayya Naveen – scrittore indiano

Pagine correlate 
 Navin (disambigua)